Zu den Strecken des früheren Fahrplanfelds 508 (Reinach Süd–Ruchfeld–Denkmal–Basel Theater und Reinach Süd-Heiliggeistkirche-Basel Theater) siehe:

 Bahnstrecke Aesch–Basel (Reinach Süd–Ruchfeld)
 Strassenbahn Basel (Linie E11 Ruchfeld–Denkmal/Heiliggeistkirche-Basel Theater)

500…